Indian Head kan syfta på följande platser:

Australien 

 Indian Head (Fraserön), udde,

Kanada 

 Indian Head, Saskatchewan, ort,

USA 

 Indian Head, Maryland, ort, Charles County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar